Можаєв Микола Васильович (* 1928) — український скульптор, заслужений художник УРСР.
 Можаєв Олександр Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Можаєв Олександр Валентинович (* 1958) — радянський фехтувальник на шпагах, бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 року, чемпіон світу.
 Можаєв Олександр Олександрович — доктор технічних наук, професор.
 Можаєва Ельвіна Максимівна (1930—2007) — українська скульпторка; член Спілки радянських художників України.